Kreiss bzw. Kreiß ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Kreiß (* 1962), deutscher Ökonom
 Doris Kreiß (1945–2007), deutsche Keramikerin
 Friedrich Kreiß (1842–1915), deutscher Gartenarchitekt
 Heinz-Otto Kreiss (1930–2015), schwedisch-US-amerikanischer Mathematiker
 Johann Karl Kreiß (1866–1945), Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Lisa Bonder-Kreiss (* 1965), US-amerikanische Tennisspielerin
 Stephan Kreiss (* 1962), deutscher Theater- und Filmschauspieler sowie Clown und Komödiant
Weiteres:
 Kreiss (Unternehmen), Riga

Siehe auch:
 Kreis (Begriffsklärung)
 Kreißsaal